Józefowicz este un nume de familie polonez, care este purtat în Polonia de aproximativ 4.000 de oameni.

Printre personalitățile care poartă acest nume se află următorii:

 Adam Józefowicz (n. 24 decembrie 1928, Uniejów) - avocat polonez, judecător al Curții Supreme și judecător al Curții Constituționale în perioada 1985-1989
 Bartłomiej Józefowicz (n. 4 mai 1980) - baschetbalist polonez
 Edward Józefowicz (n. 2 iulie 1900) - chimist polonez
 Jan Tomasz Józefowicz (n. 1662, Liov - d. 9 aprilie 1728, Liov) - istoric polonez, preot catolic, canonic și custode al capitlului Liov
 Janusz Józefowicz (n. 3 iulie 1959, Świecie) - coregraf, actor, scenarist și regizor polonez
 Leonid Józefowicz, rus Леонид Юзефович (n. 18 decembrie 1947, Moscova) - scriitor rus
 Lucjan Józefowicz (n. 30 iunie 1935, Uniejów) - ciclist polonez pe distanțe medii, multiplu campion național, participant la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 1964, apoi antrenor
 Zbigniew Józefowicz (n. 8 iunie 1925, Tarnów) - actor polonez
 Zdzisław Józefowicz (n. 12 noiembrie 1939  - boxer polonez, medaliat cu bronz la Campionatul European de box la categoria semigrea (1961)

Note

Nume de familie poloneze